Zachos ist der Familienname folgender Personen:

 Aristoteles Zachos (1871–1939), griechischer Architekt und Stadtplaner aus Mazedonien
 James Zachos (* 1959), US-amerikanischer Ozeanograph